Vedsted Sogn henviser til flere artikler:
 Vedsted Sogn (Jammerbugt Kommune) – et sogn i Jammerbugt Kommune og i Aalborg Nordre Provsti
 Vedsted Sogn (Haderslev Kommune) – et sogn i Haderslev Kommune og i Vojens-Christiansfeld Provsti